Olive der Strauß (Originaltitel: Olive the Ostrich) ist eine britische Zeichentrickserie, die seit 2011 produziert wird.

Handlung 
Das Straußenmädchen Olive verfügt über viel Fantasie und ein großes Herz. Sie lebt mit ihrer Familie auf dem Land und sehnt sich oft nach Abenteuern. Jedoch ist sie anders als ihre Eltern. So mag ihr Vater es zu rennen während sie nicht besonders schnell laufen kann, ihre Mutter legt gerne riesige Eier, was Olive nicht ganz geheuer ist und Olives Bruder pickt meist auf dem Boden herum, während sie davon niesen muss. Dafür hat sie allerdings die Gabe, ihren Kopf in den Sand zu stecken und in ihrer Fantasie Abenteuer an den verschiedensten Orten zu erleben.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2011 von Blue-Zoo Productions unter der Regie von Helen Arnsten im Vereinigten Königreich produziert. Die deutsche TV-Erstausstrahlung fand am 22. Juli 2012 auf Nick Jr. Deutschland und im Free-TV am 30. Juli 2012 auf Nickelodeon statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 offizielle Website
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre